Het WTA-tennistoernooi van Chicago (officieel Chicago Women's Open) van 2021 vond plaats van zondag 22 tot en met zaterdag 28 augustus 2021 in de Amerikaanse stad Chicago. Het was de eerste editie van het toernooi in deze basiscategorie in de 21e eeuw. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Het eerste reekshoofd, Elina Svitolina uit Oekraïne, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als negende geplaatste Française Alizé Cornet in twee sets. Het was Svitolina's zeventiende WTA-titel, de eerste van dat jaar. Zij won US$ 29.200 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Alison Van Uytvanck bereikte de tweede ronde.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Het eerste reekshoofd, Nicole Melichar en Demi Schuurs, kwam niet voorbij de tweede ronde.

Het als derde geplaatste duo Nadija Kitsjenok en Raluca Olaru won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als vierde geplaatste koppel Ljoedmyla Kitsjenok (tweelingzus van Nadija) en Makoto Ninomiya in de match-tiebreak, na een tiebreak in de eerste set. Het was hun tweede gezamen­lijke titel. De Oekraïense Kitsjenok had daar­naast vijf eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Roemeense Olaru negen.

De Belgische Kimberley Zimmermann speelde samen met Rosalie van der Hoek uit Nederland – zij strandden in de eerste ronde.

Schuurs en Van der Hoek waren de enige Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspel
 Dubbelspel
 Toernooischema ITF

Chicago 2021 - 2
Chicago - 2